Эта статья о пиве. О производящей его компании см. Plzeňský Prazdroj
Pilsner Urquell (международное название по-немецки,  — по-чешски) — светлое пиво низового брожения, выпускающееся с 1842 года в городе Пльзень.

Описание 
Вкус Pilsner Urquell немного тяжелее (с фруктовым оттенком, почти как у эля) и более хмелевой, чем у большинства пива стиля Пильзнер.

Основными особенностями приготовления Pilsner Urquell являются растущий только в Богемии «благородный» сорт хмеля Заац () — производное от немецкого названия города Жатец, считающийся ключевым элементом вкуса пива, мягкая вода и трёхотварочное затирание солода на открытом огне.

В результате затирания солода в заторе методом с тремя отварками, часть содержащихся в нём сухих веществ карамелизуется и не сбраживается дрожжами. Это наделяет пиво плотным, насыщенным вкусом с относительно малым содержанием алкоголя и придаёт ему характерный золотой цвет.

История 
Как утверждает название пива («Пильзнер из первоисточника»), это первое в мире пиво сорта Пильзнер, или золотое пиво. Любое другое пиво, в названии которого есть слово пильзнер, пильзенер или просто пильз, означает, что оно сделано по оригинальной технологии пива, впервые сваренного Йозефом Гроллом 5 октября 1842 года. Немецкие жители Пльзеня пригласили баварского пивовара на только что построенную городскую пивоварню Bürgerbrauerei.

В 1859 году, Bürgerbrauerei зарегистрировала торговую марку Pilsner Bier B. B. После того, как другие пивоварни стали копировать это пиво и выпускать под именем Пильзнер, в 1898 году пивоварня зарегистрировала уникальный бренд Pilsner Urquell, что в переводе с немецкого означало «оригинальный Пильзнер» или «Пильзнер из первоисточника».

Современность 
Сегодня Pilsner Urquell — один из лидирующих брендов пивоваренной компании Asahi. Разливается в бутылки по 0,5 литра и 0,33 литра, а также в алюминиевые банки по 0,5 л и кеги по 5 л.

В России Pilsner Urquell производили филиалы компаний SABMiller и Efes на заводе в Калуге с 2008 по 2017 годы. Кроме того, с 2002 по 2011 его варили в Польше.

С 2018 года чешская пивоваренная компания Plzeňský Prazdroj отозвала лицензию на производство пива Pilsner Urquell в РФ, отныне оно варится только в городе Пльзень. В пресс-службе пивоварни заявили, что полный перенос производства в Чехию связан с глобальной стратегией компании по укреплению позиций Pilsner Urquell на мировом рынке.

Интересные факты 
Для того, чтобы сохранить первозданный вкус в условиях использования современного технологического оборудования, на пивоварне производится небольшой объём пива классическим способом XIX века с открытым главным брожением в деревянных кадушках и дображиванием в деревянных бочках. Это пиво выступает эталоном, с которым пивовары сравнивают промышленные партии.

В Советский Союз пиво экспортировалось под маркой «Пльзеньский Праздрой».

Фотогалерея

Примечания

См. также 
 Гамбринус
Budweiser Budvar
Bernard

Ссылки 
 Официальный сайт pilsner-urquell.com (на русском)
 Официальный сайт компании Plzeňský prazdroj 
 Pilsner. Версия 170. 
 Одна из реклам Pilsner Urquell
 Чешский пивной бренд Pilsner Urquell выходит на первое место по популярности в Германии
 Пивной завод Plzensky Prazdroj ожидает рост экспорта
 Plzeňský prazdroj повышает цены на пиво на 6 %

Пивоваренные компании Чехии
Экономика Пльзеня
Пиво Чехии